Loginow (weibliche Form Loginowa) oder Loginov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Loginov (* 1993), niederländischer Eishockeynationalspieler
 Andrei Loginov (* 1975), weißrussischer Fotokünstler
 Andrei Sergejewitsch Loginow (* 1972), russischer Leichtathlet
 Anna Loginowa (1978–2008), russisches Model und Bodyguard
 Dmitri Alexejewitsch Loginow (* 2000), russischer Snowboarder
 Michail Nikolajewitsch Loginow (1903–1940), russischer Waffenentwickler
 Wadim Petrowitsch Loginow (1927–2016), sowjetischer Politiker (KPdSU) und Diplomat
 Waleri Alexandrowitsch Loginow (* 1955), russischer Schachspieler
 Wladimir Wjatscheslawowitsch Loginow (* 1981), russischer Eishockeyspieler